Blair Township (Pennsylvanie)
Blair Township (Illinois)
Blair Township, Michigan